

Sigle
 Max-Planck-Gesellschaft – Società Max Planck
 Miles Per Gallon – Miglia per gallone
 Minutes per game – minuti a partita, nelle statistiche di alcuni sport
 MPG – Mono Propilen Glicole, meglio noto come glicole propilenico

Codici 
 MPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makini (Papua Nuova Guinea)
 mpg – codice ISO 639-3 della lingua marba

Informatica 
 MPG – estensione file del formato MPEG-1
 MPG – Multiple-Image Network Graphics – formato PNG animato